Misfits:

У фільмах, на ТБ та театрах 
 Misfits — британський телесеріал.
 The Misfits () — кінофільм 1961 року.
 Misfits, документальний фільм Алекса Фінлайсона про те, як знімається кіно.

У музиці 
 The Misfits — Американська рок-група.
 Misfits (альбом)
 Misfits (quartet), квартет

У літературі 
 The Misfits: A Study of Sexual Outsiders- книга, написана Коліном Генрі Уїлсом.
 The Misfits, роман Джеймса Хоу.

Інше 
 MISFITS, Товариство Міннесоти з інтересів фантастики і фентезі.